

Anno 
 1817 – (MDCCCXVII in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1817 a.C.

Matematica 
 1817 – numero naturale

Astronomia 
 1817 Katanga – asteroide della fascia principale del sistema solare
 NGC 1817 – ammasso aperto nella costellazione del Toro